Крузенштерн  — російський дворянський рід, що походить від Філіпа Крузіуса фон Крузенштерна.

Відомі носії:
 Крузенштерн Іван Федорович (1770 — 1846) — російський мореплавець та дослідник німецького походження, адмірал, керівник першої російської навколосвітньої подорожі.
 Філіп Крузіус фон Крузенштерн (1597 або 1598 — 1676) — німецький і шведський дипломат, мандрівник, засновник російської гілки роду.